The Contender (1944), een Amerikaanse dramafilm van Sam Newfield
 The Contender (2000), een Amerikaanse dramafilm van Rod Lurie
 The Contender (miniserie), een Amerikaanse miniserie uit 1980
 The Contender (televisieserie), een Amerikaanse realityserie uit 2005